Название Дуглас () носят двенадцать округов США:
 Дуглас — штат Вашингтон
 Дуглас — штат Висконсин
 Дуглас — штат Колорадо 
 Дуглас — штат Джорджия 
 Дуглас — штат Иллинойс
 Дуглас — штат Канзас 
 Дуглас — штат Миннесота 
 Дуглас — штат Миссури 
 Дуглас — штат Небраска 
 Дуглас — штат Невада 
 Дуглас — штат Орегон 
 Дуглас — штат Южная Дакота